Alexander Litwinow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Litwinow (Ringer), sowjetischer Ringer 
 Alexander Arkadjewitsch Litwinow (1898–1977), sowjetischer Filmregisseur 
 Alexander Iwanowitsch Litwinow (1853–1932), russischer General der Kavallerie
 Alexander Michailowitsch Litwinow, bekannt als Wenja Drkin (1970–1999), russischer Songwriter